In 2019 werd de tweede  Copa FMF gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Maranhão. De competitie werd gespeeld van 3 november tot 15 december en werd georganiseerd door de FMF. Juventude werd kampioen en mocht daardoor deelnemen aan de Série D 2020.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Copa FMF (Maranhão)
Maran